Гавейн:

 Гавейн — рыцарь Круглого стола, один из центральных персонажей Артурианского цикла.
 Гавейн — кратер диаметром 27 км на спутнике Сатурна Мимасе.